Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten
Willem van Duivenvoorde (1290-1353)
Wendy Duivenvoorde (1972)

Zie ook 
Huis Wassenaer
Duivenvoordecorridor